Emmanuel Boateng peut désigner :
 Emmanuel Boateng (1994-), footballeur ghanéen évoluant au poste de milieu de terrain ;
 Emmanuel Boateng (1996-), footballeur ghanéen évoluant au poste d'attaquant.

Voir aussi